Alianța Noastră România (ANR) este un partid conservator, naționalist , de dreapta din România. A luat fiintă pe 10 august 2016, fiind fondat de către un grup de oameni din societatea civilă, în frunte cu Marian Munteanu, fost lider al studenților din Piața Universității, în timpul mineriadei din anul 1990, și totodată fondatorul fostei platforme civice Alianța Noastră, care va deveni în cele din urmă partid.

Note

 
                                                                                                                                                                                                 

Partide politice din România
Fondări în 2015